Molekulska formula -{C23H30N2O}- se može odnositi na:
 3-Metilfentanil
 AD-1211
 α-Metilfentanil
 β-Metilfentanil